Memorial Coliseum puede hacer referencia a:
Los Angeles Memorial Coliseum, estadio situado en Los Ángeles, California.
Hank McCamish Pavilion, antiguamente denominado como Alexander Memorial Coliseum, pabellón situado en Atlanta, Georgia.
Veterans Memorial Coliseum, pabellón de la ciudad de Portland, Oregón.
Nassau Veterans Memorial Coliseum, pabellón en la ciudad de Uniondale (Nueva York).
Arizona Veterans Memorial Coliseum, estadio situado en Phoenix, Arizona.